Miedzna (gemeente), landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië
Miedzna (Mazovië), dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië
Miedźna (Silezië), dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Pszczyński
Miedźna (gemeente), landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië